Лискин — фамилия. Известные носители:

 Лискин, Алексей Максимович (1923—1984) — сапёр-разведчик.
 Лискин, Владимир Михайлович (род. 1941) — советский и российский конструктор.